Tofta strand (noord), een plaats in de gemeente, landschap en eiland Gotland
 Tofta strand (zuid), een plaats in de gemeente, landschap en eiland Gotland